Імператор Рейґе́н (, рейґен тенно; 9 липня 1654 — 24 вересня 1732) — 112-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 5 березня 1663 — 6 травня 1687.

Біографія 
Імператор Хіґасіяма народився 9 липня 1654 року. Він був шістнадцятим сином Імператора Ґо-Мідзуноо. Матір'ю хлопчика була фрейліна Соно Куніко, донька міністра печатки Соно Мотонарі. Новонародженому дали ім'я Сатохіто і титул принц Ате.

В лютому 1658 року принц був проголошений спадкоємцем трону. Через п'ять років його старший брат Імператор Ґо-Сай передав йому престол.

Протягом перших років правління Імператор Рейґен був номінальним головою держави. Реальна влада в країні належала його батькові, відставному Імператору Мідзуноо. Після смерті останнього в 1680 році, Імператор Рейґен взявся за реформування Імператорського двору, спрямоване на відродження авторитету японського монарха. Він займався реставрацією стародавніх палацових звичаїв і ритуалів, а також підтримував дружні стосунки із сьоґунатом Токуґава. Зокрема, 1683 року Імператор відродив стародавній титул спадкоємців трону — Великий син Імператора, який надав своєму синові Асахіто, майбутньому Імператору Хіґасіяма.

1687 року Імператор Рейґен передав престол сину Асахіто, а сам прийняв титул відставного монарха — Верховного Імператора. Того ж року, за його сприяння, новий Імператор Хіґасіяма здійснив забутий обряд дайдзьоеї, який не проводився останні 300 років.

1713 року Імператор Рейґен прийняв чернечий постриг і буддистське ім'я Содзьо. Решту життя він продовжував керувати справами двору як «сірий кардинал». Відставний монарх займався вивченням японської літератури та поезії, і вважався провідним поетом і каліграфом того часу.

24 вересня 1732 року Імператор Рейґен помер у 78-річному віці. Його поховали в гробниці Цукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото..

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії  // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії